Gospodična je lahko:

 izraz za mlajšo neporočeno žensko
 Gospodična (Janez Trdina) - delo Janeza Trdine
 Gospodična (izvir) - izvir na Gorjancih